Functionalisme (architectuur)
 Functionalisme (filosofie van de geest)
 Functionalisme (politiek)
 Functionalisme (sociologie)
 Functionalistische taalkunde